Референдум по вопросу о ремилитаризации Германии и мирном договоре прошел в ГДР 5 июня 1951 года. Избирателям предложили ответить на следующий вопрос: 

«Вы против ремилитаризации Германии и заключения мирного договора с Германией в 1951 году?»

95,98% участников референдума проголосовали «за».

Результаты

Примечания 

История ГДР
Выборы 1951 года
Выборы в Германии
Июнь 1951 года
События 5 июня